Дониелл Мален (; ) — нидерландский футболист, нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Нидерландов. Участник чемпионата Европы 2020.

Клубная карьера 

Мален — воспитанник столичного клуба «Аякс». В 2015 году интерес к нему проявляли английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но Дониелл выбрал лондонский «Арсенал», так как его кумирами были Деннис Бергкамп и Тьерри Анри, выступавшие за канониров. В Англии он выступал за юношеские команды клуба и даже несколько раз попал в заявку на матчи чемпионата, но на поле не вышел. Летом 2017 года Мален вернулся на родину, подписав контракт с ПСВ. Для получения игровой практики Дониелл начал выступать за команду «дублёров». 8 сентября в матче против «Эйндховена» он дебютировал в Эрстедивизи. В начале 2018 года Мален был включён в заявку основной команды. 3 февраля в матче против «Зволле» он дебютировал в Эредивизи, заменив во втором тайме Люка де Йонга. В своём дебютном сезоне Мален стал чемпионом Нидерландов. 14 сентября 2019 года в матче против «Витесса» Дониелл сделал «пента-трик».

27 июля 2021 Мален перешёл в дортмундскую «Боруссию», подписав контракт до 2026 года. 14 августа в матче против франкфурсткого «Айнтрахта» он дебютировал в Бундеслиге. 28 сентября в поединке Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга» Дониелл забил свой первый гол за «Боруссию». В ответном матче он отличился вновь, а также забил в рамках розыгрыша в ворота турецкого «Бешикташа». В розыгрыше Лиги Европы 2021/2022 против шотландского «Рейнджерс» Мален забил гол.

Международная карьера 
В 2015 году в составе юношеской сборной Нидерландов Мален принял участие в юношеском чемпионате Европы в Болгарии. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирландии, Англии и Италии.

В 2016 году Мален во второй раз принял участие в юношеском чемпионате Европы в Азербайджане. На турнире он сыграл в матчах против сборных Испании, Италии, Сербии, Швеции и Португалии.

6 сентября 2019 года в отборочном матче к чемпионату Европы 2020 против сборной Германии Мален дебютировал за сборную Нидерландов. В этом же поединке он забил свой дебютный гол за национальную команду.

В 2021 году Мален принял участие в чемпионате Европы 2020. На турнире он сыграл в матчах против сборных Украины, Австрии, Северной Македонии и Чехии.

Голы за сборную Нидерландов

Достижения 

Командные

 ПСВ
 Победитель Эредивизи — 2017/18

Статистика 
 По состоянию на 19 марта 2023 года

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд